Kozarica (Mljet), een plaats in de Kroatische gemeente Mljet
 Kozarica (Vladimirci), een plaats in de Servische gemeente Vladimirci